Треньї́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 155 км на південний схід від Парижа, 145 км на захід від Діжона, 38 км на південний захід від Осера.

Історія 

1 січня 2019 року Треньї і Сент-Коломб-сюр-Луен було об'єднано в новий муніципалітет Треньї-Перрез-Сент-Коломб.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 437 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 903,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Треньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Йонна